Zilia ist:

 Zilia, eine Gemeinde auf Korsika
 Zilia (Instrument), ein traditionelles griechisches Musikinstrument

in der antiken Geographie:
 ein Fluss an der Westküste von Mauretania Tingitana, heute der Oued Hachef in Marokko
 eine Stadt an der Westküste von Mauretania Tingitana (auch Zilis bzw. Iulia Constantia Zilis oder Zilil), damals an der Mündung des Flusses Zilia, etwa 15 km nordöstlich des heutigen Asilah an der marokkanischen Küste